Filmrendező
 Színházi rendezés
 Szinkronrendező